Стадион «СКС»:
 Стадион Сокольнического клуба спорта в Москве
 Футбольный стадион в Севастополе